Den Namen Starkbaum tragen folgende Personen:

 Bernhard Starkbaum (* 1986), österreichischer Eishockeyspieler
 Josef Starkbaum (* 1934), österreichischer Ballonfahrer und Pilot